

Patronyme 

 Ada Natali (1898-1990), femme politique italienne ;
 Athos Rogero Natali (1881-1976), acteur et scénographe italien ;
 Cesare Natali (1979-), footballeur italien ;
 Daniele Natali (1973-), acteur et doubleur italien ;
 François Natali (1908-), footballeur français ;
 Jean Natali (1905-1997), homme politique français ;
 Lorenzo Natali (1922-1989), homme politique italien ;
 Matteo Natali (1994-), coureur cycliste italien ;
 Paul Natali (1933-2020), homme politique français ;
 Renato Natali (1883-1979), peintre italien
 Vincenzo Natali (1969-), producteur, réalisateur et scénariste canadien.

Voir aussi 
 Chandlerella natali ;
 Prix Lorenzo Natali.